Мартин Лютер Кинг (Майкл Кинг) — американский пастор и общественный деятель.
 Майкл Патрик Кинг — американский режиссёр и сценарист.
  — новозеландский историк.